Coyol Seco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coyol Seco, Oaxaca, ort, San Juan Guichicovi, 
 Coyol Seco, Veracruz, ort, Ixcatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar